Фианаранцуа:

 Фианаранцуа — город в центральной части Мадагаскара, центр одноимённой провинции.
 Фианаранцуа — провинция Мадагаскара.